O termo timão (do latim temo, eixo de carroça ou arado) pode se referir a:

Roda de leme - roda ou volante com que se manobra o leme de uma embarcação
Sport Club Corinthians Paulista - apelidado de Timão pelos seus torcedores
Timão e Pumba - personagens de "O Rei Leão", da Disney

Ver também
 Tímon

Desambiguação